Inland Empire kan syfta på:

Geografi 
 Inland Empire, Kalifornien – ett område omfattande Riverside County och San Bernardino County i USA
 Inland Northwest – ett område omfattande östra delen av delstaten Washington och norra delen av delstaten Idaho i nordvästra USA

Övrigt 
 Inland Empire (film) – en film regisserad av David Lynch
 Inland Empire Magazine – ett amerikanskt livsstilsmagasin som ges ut i Inland Empire, Kalifornien
 Inland Empire 66ers of San Bernardino – en basebollklubb i San Bernardino, Kalifornien